Walerij Małygin (dyplomata)
 Walerij Małygin (przedsiębiorca)